El canal Cartoon Network puede referirse a:

 Cartoon Network (Latinoamérica), transmitido en todos los países de Latinoamérica.
 Cartoon Network (Estados Unidos), el canal original, que tiene filiales en el resto del mundo válido en Estados Unidos.
 Cartoon Network (España), que solía transmitir en España.
 Cartoon Network (Reino Unido e Irlanda)
 Cartoon Network Studios, estudios de animación en Burbank, California.
 Las señales internacionales del canal alrededor del mundo.
 Cartoon Network Too, el canal secundario de Cartoon Network de Gran Bretaña (Actualmente extinto)

Cartoon Network